Всемирные пляжные игры 2019 (; , официальное название  I Всемирные пляжные игры) — 1-е по счёту Всемирные пляжные игры, которые прошли в октябре 2019 в Катаре.

Определение города

Официальные кандидаты 
 Сан-Диего (США) оказался единственным кандидатом на проведение игр, так как остальные заявки, либо были сняты, либо отозваны.

Отозвавшиеся заявки 
  Сарасота (США)
  Сочи (Россия)
  Дубай (ОАЭ)
  группа городов (Китай)

Принятие решения 
30 октября 2015 на генеральной ассамблее АНОК в Вашингтоне было единогласно принято решение о проведении игр в Сан-Диего.

Перенос игр 
14 июня 2019 года АНОК решила перенести игры из Сан-Диего в Катар, объяснив это решение финансовыми проблемами.

Виды спорта 

Пляж
 Борьба
 Карате
 Пляжный волейбол
 Пляжный гандбол
 Пляжный теннис
 Пляжный футбол
Вода
 Вейкбординг
 Водные лыжи
 Кайтсёрфинг
 Плавание на открытой воде
 Сёрфинг
 Лонг-борд
 Шорт-борд
Экшн-спорт
 Акватлон
 Баскетбол 3х3
 Боулдеринг
 Езда на велосипеде
 BMX
 Скейтбординг

Медальный зачет